Сиффреди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сиффреди, Марко (1979—2002) — французский сноубордист, альпинист и путешественник-исследователь.
 Сиффреди, Рокко (настоящее имя Ро́кко Та́но; род. 1964) — итальянский порноактёр.

См. также 
 Сиффредий — святой Римско-Католической Церкви, епископ.